Мари́на Малфа́тти (; 25 апреля 1933, Флоренция, Королевство Италия — 8 июня 2016, Рим, Италия) — итальянская актриса.

Биография 

В 17 лет поступила в парижский Cours d’Art Dramatique, школу актёрского мастерства, основанную Рене Симоном. Два года спустя, по возвращении в Италию, получила стипендию Итальянской национальной киношколы, тогда же дебютировала в кино на эпизодических ролях.

Для театра актрису «открыл» Арнольдо Фоа (ит.) — он решил попробовать её в постановке «Due sull’altalena» по Уильяму Гибсону, в роли, в которой была занята Леа Массари. Так началась карьера Марины Малфатти, полная блестящих драматических ролей.

На телеэкране Малфатти впервые появилась в 1966 году в эпизоде «L’ombra cinese» сериала «Следствие комиссара Мегрэ», затем в образе Бэрил Степплтон в трёх эпизодах сериала телекомпании RAI «Sherlock Holmes — l’Ultimo dei Baskerville» с Нандо Гаццоло в роли Шерлока Холмса. Затем последовала заглавная роль в сериале «Мальобра», поставленном Диего Фаббри по одноимённому роману Антонио Фогаццаро. Эта работа принесла Марине Малфатти большую популярность и позволила чередовать театральную деятельность с работой на телевидении.

На большом экране Марина Малфатти зарекомендовала себя как звезда чисто итальянского жанрового кино 1970-х: фильмов ужасов, исполняя роли демонических женщин. Она снялась в картинах «Ночью Эвелин вышла из могилы», «Семь окровавленных орхидей», «Красная королева убивает семь раз», «Чёрная лента для Деборы», мини-сериале «Мраморный фавн» и других, став настоящей иконой жанра.

В 1980-х и позднее Малфатти больше внимания уделяла театру, чередуя в своём репертуаре классических персонажей (Электра, Лисистрата) с современными героинями, иногда в пьесах, написанных специально для неё, таких как «La cintura» Альберто Моравиа и «Corpo d’altri» Джузеппе Манфриди. В 1990 году начала сотрудничество с театральным режиссёром Луиджи Скарциной, в постановках по произведениям Луиджи Пиранделло, Бернарда Шоу, Карло Гольдони, Жана Кокто.

Избранная фильмография 

 Le cameriere, Carlo Ludovico Bragaglia (1959)
 Una ragazza per l’estate (Une fille pour l'été) (1960)
 Человек, которого нужно сжечь / Un uomo da bruciare (1962)
 I fuorilegge del matrimonio (1963)
 Una bella grinta, Джулиано Монтальдо (1965)
 Le inchieste del commissario Maigret, эпизод «L’ombra cinese» (1966)
 Io, io, io… e gli altri (1966)
 I dannati della terra (1967)
 Pronto… c'è una certa Giuliana per te (1967)
 C’era una volta… (1967)
 Più tardi Claire, più tardi…, Брунелло Ронди (1968)
 Sherlock Holmes — L’ultimo dei Baskerville (1968)
 Per amore o per forza (1971)
 In fondo alla piscina (La Última señora Anderson) (1971)
 Ночью Эвелин вышла из могилы (1971)
 Era Sam Wallash…lo chiamavano 'E così sia'! (1971)
 Testa in giù, gambe in aria (1972)
 Все оттенки тьмы (1972)
 Sette orchidee macchiate di rosso (1972)
 Decameron n° 3 — Le più belle donne del Boccaccio (1972)
 Красная королева убивает семь раз (1972)
 Alexander Zwo (1972) мини-сериал
 Il ritorno di Clint il solitario, Альфонсо Бальказар (1972)
 Без предупреждения / Il clan del quartiere latino (1973)
 La notte dell’ultimo giorno (1973)
 Il prato macchiato di rosso (1973)
 Il venditore di palloncini (1974)
 Un fiocco nero per Deborah (1974)
 Malombra (1974) телесериал
 Il figlio di Zorro (1974)
 Lezioni di violoncello con toccata e fuga (1976)
 L’ultimo aereo per Venezia (1977) мини-сериал
 Il fauno di marmo (1977) мини-сериал
 Il prigioniero (1978) телефильм
 I racconti di fantascienza di Blasetti, эпизод «I sosia» (1979)
 Anna Kuliscioff (1981) мини-сериал
 Teresa Raquin (1985) мини-сериал
 Silvia è sola (1988) телефильм
 Un posto freddo in fondo al cuore (1992) телефильм
 A rischio d’amore (1996) мини-сериал

Примечания

Ссылки 

 
 Agenziaperrone 

Актёры театра Италии
Выпускники Экспериментального киноцентра